apró, sziklás sziget
Települések
 Holm, Afganisztán
 Holm, Dánia
 Holm, Lengyelország (ukránul Holm)
 Holm (Nordfriesland), Németország
 Holm (Kreis Pinneberg), Németország 
 Holm (Nordland megye), Norvégia
 Holm (Troms megye), Norvégia
 Holm, Oroszország, Novgorodi terület
 Holm (Iaşi megye), Románia
 Holm (Neamţ megye), Románia
 Holm, Svédország